Een verkeersweg:
 N765 (België)
 N765 (Frankrijk)
 N765 (Nederland), zie Provinciale weg 765

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing